Wilhelmina is een meisjesnaam, afgeleid van de naam Wilhelm. Bekende personen met de voornaam Wilhelmina zijn:
Wilhelmina der Nederlanden (1880-1962), koningin der Nederlanden
Wilhelmina van Pruisen (1774-1837), vrouw van koning Willem I
Wilhelmina van Pruisen (1751-1820), vrouw van stadhouder Willem V
Wilhelmina Drucker, Nederlands feministe, met Aletta Jacobs oprichter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
Wilhelmina Cooper, Nederlands-Amerikaans fotomodel en ondernemer

Wilhelmina kan ook verwijzen naar:
Wilhelmina (molen), een korenmolen in Noorderhoogebrug
Wilhelmina (motorfiets), een historisch Nederlands motorfietsmerk
Wilhelmina (strokartonfabriek), in Oude Pekela in de Nederlandse provincie Groningen
Wilhelmina (toneel), een toneelstuk over het leven van koningin Wilhelmina
Wilhelmina (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het toneelstuk 
Wilhelmina (Van Lijnschooten), een muziekcompositie uit 1980 van Henk van Lijnschooten
Wilhelmina billardfabriek, een fabrikant van biljarttafels
Wilhelmina pepermunt, een pepermuntmerk
RKVV Wilhelmina, een voetbalclub uit 's-Hertogenbosch
Wilhelmina '08, een voetbalclub uit Weert
Wilhelmina Vooruit, een voormalig voetbalclub uit Amsterdam
Staatsmijn Wilhelmina, een voormalige steenkolenmijn in Kerkrade

Zie ook
Wilhelminaberg, een skiberg in Zuid-Limburg
Wilhelminabrug (doorverwijspagina)
Wilhelminapark (doorverwijspagina)
Wilhelminaplein (doorverwijspagina)
Wilhelminatoren (doorverwijspagina)

Meisjesnaam